Frederik Frans 4. () (9. april 1882 – 17. november 1945) var den sidste storhertug af Mecklenburg-Schwerin. Han regerede fra 10. april 1897 til sin abdikation 14. november 1918.

Biografi

Fødsel og opvækst 

Hertug Frederik Frans af Mecklenburg-Schwerin blev født den 9. april 1882. Hans far var Storhertug Frederik Frans 3. af Mecklenburg-Schwerin og herskede over det store hertugdømme i Nordtyskland. Hans mor var den russisk-fødte Storfyrstinde Anastasia Mikhailovna af Rusland, som var barnebarn af kejser Nikolaj 1. af Rusland. Han blev født i Villa Belmonte i Palermo på Sicilien, hvor hans forældre tilbragte store dele af året, da Frederik Frans 3. gerne opholdt sig i Sydeuropa af helbredsmæssige grunde.

Frederik Frans havde to søste: Alexandrine, der i 1898 blev gift med den senere kong Christian 10. af Danmark, og Cecilie, der i 1906 blev gift med kronprins Wilhelm af Preussen.

Regeringstid 
Frederik Frans 3. døde pludseligt som 46-årig i 1897, hvorefter Frederik Frans efterfulgte sin far som storhertug. Eftersom han var mindreårig regeredes storhertugdømmet af hans farbror hertug Johan Albrecht som regent, indtil Frederik Frans blev myndig i 1901. Efter sin regeringstiltrædelse bestræbte han sig sammen med sine ministre på at reformere Mecklenburgs forfatning. Alle forslag strandede dog på modstand fra godsejerne og Mecklenburg-Strelitz.

Efter hans slægtning Storhertug Adolf Frederik 6. af Mecklenburg-Strelitz, den sidste regent i delhertugdømmet Mecklenburg-Strelitz, begik selvmord i 1918, forvaltede Frederik Frans som regent også denne del af Mecklenburg.

Da monarkierne blev afskaffet i Tyskland ved Novemberrevolutionen i 1918 umiddelbart før afslutningen af 1. verdenskrig, abdicerede han og gik i eksil i Danmark, hvor hans søster Alexandrine var dronning.

Senere liv 
Ved Novemberrevolutionen var den mecklenburgske storhertugfamilie blevet frataget deres ejendomme. I 1919 fik Frederik Frans 4. imidlertid tilbageleveret jagtslottet Gelbensande og boede der til 1921. Derefter boede han indtil 1945 mest på Ludwigslust Slot, der ligesom den hertugelige Alexandrinen-Cottage i Heiligendamm var forblevet i hertugfamiliens ejendom. I 1945 flygtede familien, med undtagelse af Hertug Christian Ludvig, fra den fremrykkende Røde Hær til Flensborg, hvor familien tog ophold på Glücksborg Slot. Her blev Frederik Frans syg, delvist på grund af mangelfuld ernæring og lægelig behandling, og den planlagte vidererejse til Danmark måtte opgives.

Frederik Frans døde den 17. november 1945 på Glücksborg Slot nær Flensborg i Slesvig-Holsten. Da hans ældste søn havde giftet sig borgerligt, blev han efterfulgt som overhoved for Huset Mecklenburg af sin næstældste søn, Hertug Christian Ludvig.

Ægteskab og børn 
Frederik Frans giftede sig den 7. juni 1904 i Gmunden i Østrig med Prinsesse Alexandra af Hannover (1882-1963), datter af Kronprins Ernst August af Hannover og Prinsesse Thyra af Danmark. De fik fem børn:
 Arvestorhertug Frederik Frans (1910-2001)
 ∞ 1941-1967 Karin Elisabeth von Schaper (1920-2012)
 Hertug Christian Ludvig (1912-1996)
 ∞ 1954 med Prinsesse Barbara af Preussen (1920-1994)
 Hertuginde Olga (1916-1917)
 Hertuginde Thyra (1919-1981)
 Hertuginde Anastasia (1922-1979)
 ∞ 1943 med Prins Frederik Ferdinand til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (1913-1989)

Anetavle

Se også 
 Mecklenburg

Eksterne henvisninger 

 Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udgave, bind VII, s. 868; opslag: Frederik Frants II 

|-
| colspan="3" style="border-top: 5px solid #FFD700; text-align:center;" | Frederik Frans 4.Huset Mecklenburg, 
|-
! colspan="3" style="border-top: 5px solid #79DBFF;" | Kongelige og fyrstelige titler

|-
! colspan="3" style="border-top: 5px solid #79DBFF;" | Titler i prætendens

Storhertuger af Mecklenburg-Schwerin
Huset Mecklenburg
Personer fra Palermo
Tyskere i 1800-tallet
Tyskere i 1900-tallet
Monarker der har abdiceret